Bantaskine (Schotland), een Schots park met bos en een voormalig landgoed
 Bantaskine (Suriname), een Surinaams dorp en voormalige plantage